

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Milówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz 
 Milówka – część wsi Grodziec w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Milówka – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka

Inne 
 Milówka – stacja kolejowa
 Gmina Milówka – gmina wiejska

Zobacz też 
 2 Kompania Strzelecka ON „Milówka”
 Dekanat Milówka
 Agnes Milowka
 Milówka - Zabawa